De Vervoersacademie Venlo is een onderwijsinstituut voor hoger beroepsonderwijs in de Nederlandse plaats Venlo. Aanvankelijk was dit een zelfstandig opleidingsinstituut. Sinds 1 januari 1996 maakt het onderdeel uit van Fontys Hogescholen.

Geschiedenis 
In de beginjaren (jaren 80) was dit de enige HBO-opleiding op het gebied van logistiek. In die jaren werd een schoolgebouw betrokken dat voorheen dienst deed als basisschool. In 1987 fuseerde de Vervoersacademie met de in 1950 opgerichte HTS Venlo en de HEAO Venlo tot de Hogeschool Venlo, waarna tevens de PABO Wylderbeek onderdeel ging uitmaken van deze Hogeschool.

Waardering 
Waar in 2005 het Nieuwsblad Transport nog meldde dat de opleiding was achterop geraakt door haar onderwijskundige taak niet te actualiseren, werden in 2015 twee opleidingen van Fontys in Venlo als beste verkozen in de Elsevier Keuzegids 2016, waarvan één als topopleiding.

Externe link 
 Website Fontys Venlo

Fontys Hogeschool Venlo